Název Dolní Světlá mají dvě sídla:

 Dolní Světlá (Mařenice), část obce Mařenice v okrese Česká Lípa
 Dolní Světlá (Pojbuky), část obce Pojbuky v okrese Tábor